Аствацатуров — армянская фамилия.

Известные носители:
 Аствацатуров, Алексей Георгиевич (1945—2015) — советский и российский ученый, специалист по истории философии и литературы, литературовед, кандидат философских наук, профессор.
 Аствацатуров, Андрей Алексеевич (род. 1969) — российский филолог, писатель.
 Аствацатуров, Корнелий Романович (1903—?) — известный учёный-медик, дерматовенеролог, доктор медицинских наук.
 Аствацатуров, Михаил Иванович (1878—1936) — русский и советский врач, невролог.